Кесарія (, також Цезарія) є назвою численних давньоримських за походженням міст, названих на честь цезаря по всій Римській імперії.

Невичерпний перелік:
 Кесарія Палестинська (, також Цезарея, Кесарія, Caesarea Maritima) — древнє місто, що розташовувалося на середземноморському узбережжі сучасного Ізраїлю. Історія міста тісно пов'язана з історією християнства.
 Кесарія (також Кейса́рія; ) — селище міського типу на середземноморському узбережжі Ізраїлю, на північний схід від стародавньої Кесарії Палестинської.
 Кесарія Філліппі ( або Кесарія Панеас ( — давньоримське місто у південно-західного підніжжя гори Хермон. Воно було розташовано поруч з джерелом, гротом та пов'язаними святилищами, присвяченими грецькому богу Пану, і мало назву «Панеас» з еліністичних часів, яке зараз перетворилось у Баніяс. Місто згадується в Євангелії від Матвія та в Євангелії від Марка.
 Кайсері (, /Кесарія, /Мажак) — місто в Туреччині, адміністративний центр ілу Кайсері, біля північного підніжжя вулкана Ерджіяс. У древні часи місто було відоме як Кесарія Каппадокійська, Цезарея, Мазака та Евсевія. Був резиденцією каппадокських царів, центром поширення християнства.
 Кесарія Германіка () — стародавнє римське та візантійське місто, зараз турецький Кахраманмараш
 Кесарія Мавританська — стародавнє місто в Північній Африці, зараз Шершель (), місто і порт в Алжирі у вілаєті Тіпаза, за 90 км від столиці держави. Сучасна назва є берберським варіантом давньоримської назви.
 Кесарія, зараз Аназарб (; ), місто-фортеця в Кілікії. Нині розміщується на території Туреччини в районі Чукурова провінції Адана.
 Кесарія Магна (), також Ларісса Сирійська, зараз місто Шайзар у Сирії.
 Кесарія — дієцезія в Віфінії.

Примітки